«Друго́й взгляд» — многозначный термин. Может означать:

 «Другой взгляд» — сыктывкарское общественное объединение.
 «Другой взгляд» — испанский телесериал 2018—2019 годов.